Jiranek oder Jiránek ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Jiránek (~1712–1761), tschechischer Komponist
 František Jiránek (1698–1778), böhmischer Komponist
 Josef Jiránek (1855–1940), tschechischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge

 Miloš Jiránek (1875–1911), tschechischer Maler, Kunstkritiker, Autor und Übersetzer
 Vladimír Jiránek (1938–2012), tschechischer Zeichner und Karikaturist